Якко Елтінг і Паул Хархейс були чинними чемпіонами і успішно захистили свій титул, оскільки їхні суперники Девід Адамс і Андрій Ольховський знялись перед фіналом.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

1994
Кубок Кремля